Соревнования в вольных упражнениях в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 7 августа 2012 года на Северной арене Гринвича. В финальнй части соревнований приняли участие восемь спортсменок. Олимпийской чемпионкой стала американка Александра Райсман, для которой эта золотая медаль стала второй на играх. «Серебро» досталось румынке Каталине Понор, а «бронза» — россиянке Алии Мустафиной.

Мустафина набрала одинаковое количество баллов с итальянкой Ванессой Феррари, однако благодаря более высокой оценке за исполнение Алия получила бронзовую медаль (эта награда стала четвёртой для россиянки на играх в Лондоне).

Медалисты

Квалификация

Финал

Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012